Мосто́вское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Южском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Моста.

Географические данные 
 Общая площадь: 98,2 км²
 Расположение: центральная часть Южского района
 Граничит:
 на севере — с Южским городским и Мугреево-Никольским сельским поселениями
 на востоке — с Талицким сельским поселением
 на юге — с Новоклязьминским сельским поселением
 на западе — с Холуйским сельским поселением

История 
Образовано в соответствии с Законом Ивановской области от 25 февраля 2005 года № 53-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Южском муниципальном районе».

Законом Ивановской области от 6 мая 2015 года № 35-ОЗ, Новоклязьминское и Мостовское сельские поселения преобразованы, путём объединения, в Новоклязьминское сельское поселение с административным центром в селе Новоклязьминское.

Население

Состав сельского поселения 
Через знак «/» указано зарегистрированное и фактическое население.

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения находится по адресу: 155630, Ивановская обл. Южский район, с. Моста, ул. Кирова, д.17.
Глава администрации — М. А. Махмудов .

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте Администрации Мостовского сельского поселения

Упразднённые муниципальные образования Южского района
Упразднённые сельские поселения Ивановской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году